санскрит श्रील प्रभुपाद, IAST Śrīla Prabhupāda. Дослівно означає «учитель, біля стіп якого всі знаходять прихисток».
Так називали свого вчителя учні ґаудія-вайшнавських духовних вчителів
 Бгактісіддганти Сарасваті Ґосвамі Прабгупади
 Бгактіведанти Свамі Прабгупади.

Див. також Прабгупада (значення)